Straßenbahnhaltestelle steht für:

 den Haltepunkt einer Straßenbahn, siehe Haltestelle
 Straßenbahnhaltestelle (Rauminstallation), eine Rauminstallation des Künstlers Joseph Beuys

Siehe auch: